Tenisový turnaj na okruhu ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2009 se konal ve dnech 12. - 19. dubna v Roquebrune-Cap-Martin ve Francii poblíž Monte Carla v Monaku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 2,750,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2009